Die deutsche Formel-4-Meisterschaft 2017 (offiziell ADAC F4 Germany certified by FIA powered by Abarth 2017) war die dritte Saison der deutschen Formel-4-Meisterschaft. Die Meisterschaft fand in Deutschland und Österreich statt. Es gab 21 Rennen an sieben Wochenenden, die Saison begann am 29. April in der Motorsport Arena Oschersleben und endete am 24. September auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Tatuus F4-T014. Als Motor kam der Abarth 1,4-Liter-T-Jet zum Einsatz. Die Reifen stammten von Pirelli.

Rennkalender 

Es gab sieben Veranstaltungen auf sechs Strecken, es fanden je drei Rennen statt. Sechs Veranstaltungen fanden zusammen mit der ADAC GT Masters statt, die zweite Veranstaltung in Oschersleben fand im Rahmenprogramm der TCR International Series statt.

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keine Punkte für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. Gaststarter wurden in der Fahrerwertung nicht berücksichtigt.

Für das zweite Rennen am Nürburgring wurden wegen eines Rennabbruchs nach sieben Runden nur halbe Punkte vergeben.

Fahrerwertung 

Anmerkungen
 An den Läufen 13–15 (Nürburgring) haben Artjom Petrow und Enzo Fittipaldi als Gastfahrer teilgenommen, beide erhielten daher keine Meisterschaftspunkte.
 Die Ergebnisse der Fahrer von US Racing am Lausitzring wurden nachträglich aberkannt. Die Berufung gegen den Ausschluss wurde durch das DMSB-Sportgericht am 20. September 2017 abgelehnt.

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der deutschen Formel-4-Meisterschaft

Einzelnachweise 

2017
Motorsportsaison 2017